Prędkość lądowania to prędkość z jaką statek powietrzny (np. samolot) rozpoczyna lądowanie, zazwyczaj około 5% większa od prędkości minimalnej. Prędkość lądowania jest niższa niż prędkość startowa

Parametry lotu